Шёнвальде:

 Шёнвальде — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Шёнвальде — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

См. также 
 Шёнвальде-ам-Бунгсберг
 Шёнвальде-Глин